Summonte, comune italiano in provincia di Avellino
Pietro Summonte (1453-1526), letterato italiano
Giovanni Antonio Summonte (1538-1580), storico italiano